Rübesamen ist der Familienname folgender Personen:

 August Rübesamen (1823–1893), deutscher evangelischer Geistlicher
 Hermann Rübesamen (1892–1916), deutscher Schachkomponist
 Kristin Rübesamen (* 1972), deutsche Schriftstellerin